Коридор №8 може да се отнася за:

 Коридор VIII, транспортен коридор в Европа;
 Коридор №8, български документален филм;